Two's Company – cortometraggio del 1900 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Two's Company – cortometraggio del 1914 diretto da Charles Ransom
Two's Company – cortometraggio del 1918 diretto da Al E. Christie
Two's Company – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Pioneer Film Corporation
Two's Company – film del 1936 diretto da Tim Whelan
Two's Company – film tv del 1965 diretto da Peter Tewksbury